Giuseppe Borsato (1771-1849), peintre italien ;
 Jada Borsato (2002-), actrice, doubleuse et chanteuse néerlandaise ;
 Leontine Borsato (1967-), actrice et présentatrice néerlandaise ;
 Luciano Borsato (1966-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Luca Borsato (1998-), acteur néerlandais ;
 Marco Borsato (1966-), chanteur néerlandais ;
 Senna Borsato (2001-), acteur néerlandais.